Risto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Risto (ö, lat 62,89, long 27,55), Norra Savolax, Kuopio, 
 Risto (ö, lat 62,87, long 27,69), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar